Cenofobia sinonimo di Agorafobia
 Cenofobia sinonimo di Horror vacui